Бе́рнем, или Бёрнхем (), — английская фамилия.

 Персоналии
 Бернем, Бо (род. 1990) — американский комик, музыкант, автор-исполнитель, поэт и актёр.
 Бёрнем, Даниел Хадсон (1846—1912) — американский архитектор и градостроитель.
 Бёрнхем, Виола (1930—2003) — гайанский политический и государственный деятель, первая леди Гайаны.
 Бёрнхем, Форбс (1923—1985) — премьер-министр и президент Гайаны.
 Бернхем, Джеймс (1905—1987) — американский философ, социолог, экономист. Теоретик консерватизма.
 Бёрнхем, Фредерик Рассел (1861—1947) — американский разведчик (скаут) и путешественник.
 Бёрнхем, Шербёрн Уэсли (1838—1921) — американский астроном.
 Бёрнхем, Эзра (1947—1973) — барбадосский легкоатлет.
 Бернем, Эндрю (род. 1970) — британский политик.

 Топоним
  — коммуна в провинции Западная Фландрия в Бельгии.
 Бернем — тауншип в Новой Зеландии.
 Бернем — небольшой ударный кратер в центральной части видимой стороны Луны.

Примечания